Шоссе 35 ( , ) — израильское шоссе, проходящее по южной части Израиля. Шоссе проходит примерно с запада на восток. Оно начинается в Ашкелоне , проходит через область Лахиш и Кирьят-Гат, пересекает зеленую линию и заканчивается на перекрёстке с шоссе 60 недалеко от Хеврона. Длина шоссе 35 составляет около 58 км.

Перекрёстки и развязки 

3